Dampfsauger bezeichnet
 Dampfreiniger
 Schutendampfsauger